Palm kan syfta på:

 Palm – en växtfamilj, se palmer
 Palm (företag) – ett företag, som tillverkar smartphones och har tillverkat handdatorer
 Palm (PDA) – en handdator tillverkad av företaget Palm, Inc.
 Palm (öl) –  ett belgiskt ölmärke
 Palm - ett efternamn, se Palm (efternamn)
 Palm (adlig ätt) – utslocknad
 Palm – ett gammalt volymmått för uppmätning av hö, se parm